Faema steht für:
 Faema (Radsportteam 1955–1962), Radsportteam, das von 1955 bis 1962 bestand
 Faemino–Faema, von 1968 bis 1970 bestehendes Radsportteam

FAEMA steht für:
 FAEMA, auch Fabbrica Apparecchiature Elettro Meccaniche e Affini,  italienisches Unternehmen für Espressomaschinen

Abkürzung